Clifford Taubes (né en 1950), professeur de mathématiques à Harvard
 Gary Taubes (né en 1956), journaliste scientifique américain
 Jacob Taubes (1923-1987), sociologue de la religion, un philosophe et un spécialiste en études juives